Моросовка:

 Моросовка — бывшее село в Славянском районе Донецкой области (Украина).
 Моросовка — бывшее село в Харьковской области, часть села Капитоловка (Украина).